Club Italia 2015-2016 (pallavolo femminile) – torneo di pallavolo femminile
 Club Italia 2015-2016 (pallavolo maschile) – torneo di pallavolo maschile